An-Sophie Mestach era la detentrice del titolo ma ha superato i limiti di età per partecipare ai tornei Juniores.

Il titolo è stato vinto da Taylor Townsend che ha battuto Julija Putinceva per 6-1, 3-6, 6-3.

Teste di serie

 Irina Chromačëva (quarti di finale)
 Eugenie Bouchard (semifinale)
 Anett Kontaveit (terzo turno)
 Julija Putinceva (finale)
 Indy de Vroome (secondo turno, ritirata)
 Elizaveta Kuličkova (primo turno)
 Danka Kovinić (primo turno)
 Anna Schmiedlová (terzo turno)

 Zheng Saisai (secondo turno) 
 Ilka Csoregi (secondo turno) 
 Zuzanna Maciejewska (primo turno) 
 Sabina Sharipova (quarti di finale) 
 Donna Vekić (primo turno) 
 Taylor Townsend (campionessa) 
 Varvara Flink (primo turno) 
 Kyle McPhillips (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2012